Мориц Бляйбтрой (; род. 13 августа 1971, Мюнхен) — немецкий актёр, режиссёр, сын актрисы Моники Бляйбтрой и актёра Ханса Бреннера.

Биография 
Мориц Бляйбтрой родился в Мюнхене, вырос в Гамбурге. Будучи сыном актёров, уже ребёнком начал сниматься в телевизионных фильмах. В 11-м классе бросил школу. Посещал актёрские курсы в Нью-Йорке. Вернувшись в Германию, играл в театре, снимался на телевидении.

Широкую известность Морицу Бляйбтрою принесли кинофильмы «Достучаться до небес», «Беги, Лола, беги» и «Эксперимент».

Признание и награды 
В 2006 году был удостоен премии «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль на 56-м Берлинском кинофестивале за роль в фильме «Элементарные частицы».

Фильмография 

  — Новости из Уленбуша / Neues aus Uhlenbusch (ТВ)
  — Шульц и Шульц / Schulz und Schulz (ТВ)
  — Ангел невинности / Unschuldsengel (ТВ)
  — Дети сатаны / Kinder des Satans (ТВ)
  — Городской разговор / Stadtgespräch
  — Спецотряд / Die Gang (ТВ)
  — Первый раз / Das erste Mal (ТВ)
  — Достучаться до небес / Knockin' On Heaven’s Door — Абдул
  — Беги, Лола, беги / Lola rennt — Манни
  — Люби ближнего своего (Соседка) / Liebe Deine Nächste— Тристан
  — Яичный желток / Das Gelbe vom Ei (ТВ)
  — Лунный папа / Luna Papa — Насреддин, брат Мамлакат
  — Невидимый цирк / Invisible Circus — Эрик
  — Фанданго (День ди-джея) / Fandango — DJ Санни
  — Солнце Ацтеков / Im Juli — Даниэль
  — Ламмбок / Lammbock — Kай  — Эксперимент / Das Experiment — Тарек Фахд  — Мнения сторон / Taking Sides — лейтенант Дэвид Уиллс  — Солино / Solino — Джанкарло Амато  — Германик / Germanicus  — Аньес и её братья / Agnes und seine Brüder  — Повар-вор / C(r)ook — Валентин  — Факир / Der Fakir  — О поисках и обретении любви / Vom Suchen und Finden der Liebe  — Хранитель: Легенда об Омаре Хайяме / The Keeper: The Legend of Omar Khayyam  — Мюнхен / Munich — Андреас  — Элементарные частицы / Elementarteilchen — Бруно  — Братство камня / The Stone Council — Сергей Маков  — Безопасный эскорт / The Walker  — Гнездо жаворонка / La Masseria delle allodole — Юсуф  — Женщины-агенты / Les femmes de l´ombre — полковник СС Карл Хайндрих  — Прочисть мозги / Free Rainer — Dein Fernseher lügt — Райнер  — Спиди-гонщик / Speed Racer — Серый призрак  — Комплекс Баадера — Майнхоф / Der Baader Meinhof Komplex — Андреас Баадер  —  — отец Липпеля/король  — Душевная кухня / Soul Kitchen — Иллиас Казанцакис  — Время меняет тебя / Zeiten ändern dich  — Еврей Зюсс / Jud Süß — Film ohne Gewissen — Йозеф Геббельс  — Мой лучший враг / Mein bester Feind — Виктор Кауфман  — Финишная черта / Gegengerade  — Калейдоскоп любви / 360 — немецкий бизнесмен  — Четвёртая власть / Die vierte Macht — Пауль Янсен  — Ангел-хранитель / Schutzengel — Руди  — Война миров Z / World War Z — доктор на станции в Уэльсе  — Пятая власть / The Fifth Estate — Маркус  — Не мой день/Факап, или хуже не бывает / Nicht mein Tag — Наппо  — Шрам / The Cut — Питер Эдельман  — Стерео / Stereo — Хенри  — Тёмная сторона Луны / Die dunkle Seite des Mondes — Урс Бланк  — Женщина в золоте / Woman in Gold — Густав Климт  — Убей своих друзей / Kill Your Friends — Руди  — Признание / Le confessioni  — Холодное сердце / Das kalte Herz - Голландец Михаэль  — Однажды в Германии / Es war einmal in Deutschland… — Давид Берманн  — Ламмбок-2 / Lommbock — Kaй  — Лишь Бог мне судья / Nur Gott kann mich richten — Рики''
  — Делопроизводительница / Die Protokollantin
  — Звонок мертвецу / Abgeschnitten — профессор Херцвельд

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de

Обладатели «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis